La detentrice del titolo era Cvetana Pironkova, che è stata sconfitta in semifinale da Petra Kvitová, che si è aggiudicata il torneo battendo in finale Karolína Plíšková con il punteggio di 7-65, 7-66.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (ritirata)
  Petra Kvitová (campionessa)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (ritirata, primo turno)

 Angelique Kerber (semifinale)
 Ekaterina Makarova (secondo turno)
 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Flavia Pennetta (primo turno)

Qualificate 

  Cvetana Pironkova (semifinale)
  Lesia Tsurenko (primo turno)

  Polona Hercog (primo turno)
  Kristina Mladenovic (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Apia International Sydney 2015
WTA Tour 2015